Jan Blažek ist der Name folgender Personen:

* Jan Blažek (Basketballspieler) (1947–2016), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Jan Blažek (Fußballspieler) (* 1988), tschechischer Fußballspieler